Кярнер () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Кярнер, Айта Аугустовна (1930—1999) — доярка совхоза «Уусна» Вильяндиского района Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (1966)
 Кярнер, Олле (род. 1977) — эстонский ориентировщик, призёр чемпионата Европы 2006 по спортивному ориентированию.
 Кярнер, Хиллар (1935—2017) — эстонский шахматист; международный мастер (1980).
 Кярнер, Яан Карлович (1891—1958) — эстонский и советский писатель.